Санта Селија има више значења:

 Санта Селија (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Селија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Селија (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Селија (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику